Sonata per pianoforte n. 8 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 8 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 8 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin